Лы́сьва:
 Лысьва — река в Пермском крае, приток Камы.
 Лысьва — река в Пермском крае, приток Чусовой.
 Лысьва — река в Пермском крае, приток Обвы